Zickzackhausen steht für:

 Siedlung Bruchfeldstraße, eine Wohnsiedlung in Frankfurt am Main
 Anton-Saewkow-Siedlung, eine Gartensiedlung in Bernburg (Saale)